Селле́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Орлеана, 9 км на південний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 993 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2386,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Пам'ятки 
На території муніципалітету розташований середньовічний замок Борегар

Галерея зображень

Посилання 

 Селлетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Селлетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер